Sibley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sibley Township (Kansas)
 Sibley Township (Crow Wing County, Minnesota)
 Sibley Township (Sibley County, Minnesota)
 Sibley Township (North Dakota)